Люльчук, Александр Игоревич (род. 1997) — украинский хоккеист.
 Люльчук, Сергей (род. 1994) — украинский хоккеист, вратарь (игрок сборной Украины по хоккею с шайбой).